Миливоје Мишко Милојевић (Београд, 24. децембар 1952) је српски редитељ и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1981. || Вреле капи (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Метла без дршке (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1992. || Вуков Видео Буквар || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Метла без дршке 2 (ТВ серија)|| /
|-
| 2002. || Родослов једног Валцера (ТВ филм) || /
|-
| 2002. || Џил и Дон (ТВ филм) || /
|-
| 2003. || Живот је марш (ТВ филм) || /
|-
| 2004. || Парадокс (ТВ филм) || /
|-
| 2004 2005. || Смешне и друге приче (ТВ мини серија) || /
|-
| 2005. || Леле, бато (ТВ филм) || /
|-
| 2006. || Два мириса руже (ТВ филм) || /
|-
| 2007. || Млетачки трговац || /
|-
| 2007. || Бора под окупацијом (ТВ филм)|| /
|-
| 2007. || Христос воскресе (ТВ филм) || /
|-
| 2007. || Поглед у небо (ТВ филм) || /
|-
| 2007. || Смртоносна мотористика (ТВ филм) || /
|-
| 2007. || Мера за меру (ТВ филм) || /
|-
| 2008. || Ближњi (ТВ филм)|| /
|-
| 2008. || Звер на месецу  (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2014. || Талог || /
|-
| 2016. || Уочи Божића (ТВ филм) || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2004 2005. || Смешне и друге приче (ТВ мини серија) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2002. || Џил и Дон (ТВ филм)|| /
|-
| 2004. || Парадокс (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи
Београђани на филму